Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2010 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Serena Williams je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Serena Williams (prvakinja)
 Venus Williams (četrtfinale)
 Caroline Wozniacki (četrti krog)
 Jelena Janković (četrti krog)
 Francesca Schiavone (prvi krog)
 Samantha Stosur (prvi krog)
 Agnieszka Radwańska (četrti krog)
 Kim Clijsters (četrtfinale)
 Li Na (četrtfinale)
 Flavia Pennetta (tretji krog)
 Marion Bartoli (četrti krog)
 Nadja Petrova (tretji krog)
 Shahar Pe'er (drugi krog)
 Viktorija Azarenka (tretji krog)
 Yanina Wickmayer (tretji krog)
 Marija Šarapova (četrti krog)
 Justine Henin (četrti krog)

<ol start="18">
 Aravane Rezaï ''(drugi krog)
 Svetlana Kuznecova ''(drugi krog)
 Dinara Safina ''(poškodba)
 Vera Zvonarjova ''(finale)
 María José Martínez Sánchez ''(poškodba)
 Zheng Jie ''(drugi krog)
 Daniela Hantuchová ''(drugi krog)
 Lucie Šafářová ''(prvi krog)
 Alisa Klejbanova ''(tretji krog)
 Marija Kirilenko ''(tretji krog)
 Alona Bondarenko ''(tretji krog)
 Anastazija Pavljučenkova ''(tretji krog)
 Jaroslava Švedova ''(drugi krog)
 Alexandra Dulgheru ''(tretji krog)
 Sara Errani ''(tretji krog)
 Melanie Oudin ''(drugi krog)
 Kateryna Bondarenko ''(prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=23
| RD1-team09= J Zheng
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= P Parmentier
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= S Cîrstea
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= P Kvitová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= B Jovanovski
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=PR
| RD1-team14= C Dellacqua
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= M Lučić
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=14
| RD1-team16= V Azarenka
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=3
| RD2-team01= C Wozniacki
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= K-c Chang
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= R Vinci
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6<sup>1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04=

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Ženske posamično
2010